Eon, E.ON eller EON kan avse 
Eon - världsålderns gud i grekisk och romersk mytologi
 Eon (geologi) – en term inom geologin,
 Eon (gnosticism) – en term inom religionen

Företag och varumärken
 Eon SE – en tysk energikoncern
 Eon Sverige  – det svenska dotterbolaget
 Eon (rollspel) – ett rollspel
 EON Productions – ett filmproduktionsbolag

Geografi
 Eon Creek – ett vattendrag i Kanada
 Lac Éon – en sjö i Kanada

Personer
 André Mouézy-Éon (1880–1967), en fransk författare

Se även
 Eon Mountain – flera